Bismarckinsel werden folgende Inseln bzw. Inselgruppen genannt

 Bismarckinsel (Drüsensee), Seeinsel in Schleswig-Holstein
 Bismarckinsel (Enz), Flussinsel in Baden-Württemberg

 Bismarck-Archipel, Inselgruppe vor Papua-Neuguinea